Сюцюань ():

 Хун Сюцюань (1814 — 1864) — очільник селянського руху тайпінів у Китаї
 Цзя Сюцюань (1963) — китайський футболіст і тренер